Giuseppe Treves
 Giorgio Treves
 Renato Treves

Voir aussi